Paila kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Puesto de Pailas, ort, Santa Cruz,

Mexiko 

 Baila (ort), Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar